Ке́мниц (, ) — река в Германии, протекает по земле Саксония. Правый приток реки Цвиккауэр-Мульде.

Длина реки составляет 75,3 км. Площадь водосборного бассейна — 532 км² (по другим данным — 533 км²). Среднегодовой расход воды — 6,2 м³/с.

Река дала название городу Кемниц. Слово происходит из лужицкого языка и означает «Каменка», «Каменный ручей». Около 1100 года появляется небольшое владение у брода через Кемниц, расположенного на Богемском тракте (). В 1130 император Лотарь II основывает здесь монастырь и в 1143 году Кемниц превращается в маркграфство.

С 1902 по 2002 по долине реки проходила железная дорога Bahnstrecke Wechselburg-Küchwald. На относительно коротком (около 37 километров) участке длины реку пересекают 54 моста.

Галерея

Примечания

Литература 
 Steffen Kluttig, Ronny Preußler, Achim Poller: Entlang der Schiene von Chemnitz nach Wechselburg — Das Chemnitztal und seine Eisenbahn. Bildverlag Böttger, Witzschdorf 2. erweiterte Auflage 2005, ISBN 3-9808250-2-7
 Heimatverein Köthensdorf e. V.: Chemnitztaler Geschichte(n) — Historische Betrachtungen zwischen Chemnitz und Wechselburg. Bildverlag Böttger, Witzschdorf 2006, ISBN 3-937496-16-5

Бассейн Мульде
Реки Саксонии